

Rosa 

stagioni dell'Harlequin Football Club